Аменемхет VII (также Седжефакара Аменемхет Каи или c греч. Амменемес VII) — древнеегипетский фараон из XIII Династии, который правил в эпоху Второго переходного периода приблизительно с 1731 по 1724 годы до н. э. Согласно древним источникам, царствование Аменемхета VII было довольно непродолжительным.

Наследие Аменемхета VII 

«Магический стержень» с именем фараона Аменемхета VII в настоящее время хранится в Каирском музее.

Имя Аменемхета VII Каи встречается на останках крепёжного основания священной ладьи из Медамуда. В Бруклинском музее и музее Питри в Лондоне хранятся 6 цилиндрических печатей и 2 скарабея, обнаруженные в Гебелейне. Настенные надписи внутри гробницы Хуит — супруги фараона Тети II — в деревне Саккара хранят память об Аменемхете VII.

Возле нильских порогов в Семне (Нубия) по сей день сохранилась надпись, относящаяся к первому году царствования этого фараона.

Согласно теории египтолога Юргена фон Бекерата, Аменемхет VII занимает 15-е место в XIII династии. Что касается надписи на Туринском папирусе, фараон упоминается как 14-й по счёту фараон вышеупомянутой династии.

Предположение египтолога Кима Рихолта гласит, что Аменемхет VII правил в течение приблизительно 6—7 лет, а «Каи» означает отчество.

Женат был Аменемхет VII на дочери предыдущего фараона Хора — Нубхетепти.

Имена Аменемхета VII

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.